Ganzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Philipp Ganzoni (1800–1881), Schweizer Politiker  (liberal/radikal)
 John Ganzoni, 2. Baron Belstead (1932–2005), britischer Politiker der Conservative Party
 Robert Ganzoni (1884–1963), Schweizer Politiker  (FDP) und Rechtsanwalt
 Romana Ganzoni (* 1967), Schweizer Schriftstellerin

Ganzoni ist der ehemalige Firmenname von:
 Sigvaris, ein Schweizer Textilhersteller.